Used (Huesca), localité en Espagne
 Used (Saragosse), commune d'Espagne
 Used (rivière), affluent de l'Alcanadre

Voir aussi
 The Used, groupe de rock alternatif américain
 The Used, leur premier album (2002)